El término M4 puede hacer referencia a:
 Cúmulo globular M4: un cúmulo globular que se encuentra en la constelación de Scorpius;
 Biocombustible M4: un combustible a base de etanol  + fórmula patentada.
 Carabina M4: una familia de fusiles de asalto automáticos en versión carabina derivados del fusil M16. 
 Receptor muscarínico M4, uno de cinco receptores muscarínicos sensible a la acetilcolina.
 M4 Sherman: carro blindado estadounidense usado durante la Segunda Guerra Mundial.
 M4 Tractor: vehículo tractor de artillería estadounidense usado durante la Segunda Guerra Mundial.
 M4 (Banda): Banda musical. 
 Autopista M4 Don: Autopista federal de Rusia que une Moscú con Novorosíisk.
 Misil M4, un misil balístico francés.